Auteurscitatie (botanische nomenclatuur)
 Auteurscitatie (zoölogische nomenclatuur)
In de taxonomie verwijst een auteurscitatie naar de persoon of groep mensen die een wetenschappelijke naam (van een taxon) formeel hebben gepubliceerd. De regels en formaten van auteurscitaties variëren.

Wetenschappelijke literatuur